Фарминг — в интернет-мошенничестве это перенаправление жертвы на ложный IP-адрес с целью получения её конфиденциальных данных.
 В MMORPG фарминг — повторение монотонных игровых действий с целью заполучить редкие игровые предметы или повысить уровень игрового персонажа для дальнейшей перепродажи.